La coupe du monde de skeleton 2008-2009 est l'édition de la saison 2008-2009 de la coupe du monde de skeleton. Elle se déroule entre le  et le , suit ensuite les championnats du monde 2009 qui se déroule à Lake Placid du  au . Les championnats d'Europe ont lieu lors de l'étape à Saint-Moritz (Suisse) les  et .

Classement général

Hommes

Femmes

Calendrier

Hommes

Femmes

Lien externe 
 Site de la FIBT.

Coupe du monde de skeleton
Skeleton
Skeleton